Ambrosia – amerykańska grupa muzyczna
 Ambrosia – planetoida o numerze katalogowym 193
 Ambrosia (ambrozja) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Ambrosia (Ambrozja) – w mitologii greckiej jedna z Hiad
 Ambrosia (Ambrozja) – w mitologii greckiej jedna z menad (bachantek)

Zobacz też 
Ambrozja – strona ujednoznaczniająca